Зачепичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зачепичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Зачепичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.